Прва лига Црне Горе у сезони 2006/07. је било прво такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је први степен такмичења у Црној Гори.

До 2006. Црна Гора је била у државној заједници са Србијом, најбољи клубови из Црне Горе такмичили су се у Првој лиги Србије и Црне Горе, док су се остали клубови такмичили у Првој лиги Црне Горе, што је био други ранг такмичења у државној зајединици и у Другој лиги зона Црна Гора. У сезони 2005/06. Рудар је изборио пласман у Прву лигу, али услед распада државне заједнице, Прва лига Црне Горе је постала први ранг такмичења у Црној Гори. Седам првопласираних екипа из сезоне 2005/06. директно је обезбиједило учешће у првој сезони Прве лиге Црне Горе од осамостаљења. Из државне заједнице Првој лиги су се се прикључили Зета и Будућност из Подгорице и Јединство из Бијелог Поља. Преостала два клуба су побједник Друге лиге Црне Горе у сезони 2005/06., Беране и побједник баража између осмопласиране екипе из Прве лиге и другопласиране екипе из Друге лиге.

У сезони 2005/06. из лиге су испали Зора из Спужа, Морнар из Бара и Бокељ из Котора, умјесто њих, у Прву лигу пласирали су се Беране из Берана као побједник Друге лиге и Младост из Подгорице, као побједник двомеча са Зором из Спужа.

У сезони 2006/07. у Првој лиги је било 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Прве лиге учесвује у квалификацијама за Лигу шампиона за сезону 2007/08, док ће другопласирана и трећепласирана екипа играти у квалификацијама за Куп Уефа. Десетопласирана и једанаестопласирана екипа на крају сезоне игра у плеј офу са другопласираном и трећепласираном екипом из Друге лиге на крају сезоне 2006/07.

Клубови у сезони 2006/07.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони. Резултати трећег круга уписани су у колони домаћина у другом реду.

Резултати по колима 

{| style="width:100%;"
|-
|+ Резултати по колима:
| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="1em"  style="font-size:85%; border-collapse:collapse; width:100%;"
|-
| colspan="5"  style="background:#98a1b2; border:1px solid #7a8392;"|5. коло, 9.9.2006.
|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Рудар - Беране || 1:0|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Сутјеска - Дечић || 1:0|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Ком - Младост || 1:2|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Јединство - Могрен || 1:1|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
|  Грбаљ - Зета || 3:1|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Будћност - Петровац  || 3:0|}
|}Легенда:'''

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Ловћен је нови прволигаш.
 Беране испада у другу лигу.
 Зета -1 

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 Дечић - 10 мјесто у првој лиги,
 Јединство - 11. мјесто у првој лиги,
 Бокељ - 2 мјесто у другој лиги,
 Ибар - 3 мјесто у другој лиги.

Доигравање за пласман у Прву лигу 

После завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2007/08. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2007/08, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2007/08. пласирали су се Бокељ из Котора и Дечић из Туза.

Листа стријелаца

Резултати црногорских клубова у европским такмичењима 2007/08.

Квалификације за Лигу Шампиона

1 коло:

Први меч

Други меч

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Куп УЕФА

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

Интертото куп

1 коло:

Први меч

Други меч

Види још 
 Прва лига Црне Горе у фудбалу
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу 2005/06.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

Прва лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2006/07.